Piazorhinus är ett släkte av skalbaggar. Piazorhinus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Piazorhinus